Friendsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Friendsville (Maryland)
 Friendsville (Ohio)
 Friendsville (Pennsylvania)
 Friendsville (Tennessee)